Jima steht für:

 eine Stadt in Äthiopien, siehe Jimma
 ein historisches Königreich in Äthiopien, siehe Königreich Jimma
 Jima (Azuay), Ortschaft in der ecuadorianischen Provinz Azuay
 Jima Isageum (112–134), koreanischer Herrscher, 6. der Silla-Könige und -Königinnen